Тимур Аюпов: Аюпов, Тимур Ансарович (род. 1993) — российский футболист.
 Аюпов, Тимур (род. 1993) — узбекистанский футболист.